Ghostbusters steht für:

 The Ghost Busters, 15-teilige Fernsehserie von Filmation (1975)
 Ghostbusters (Fernsehserie), darauf basierende Zeichentrickserie (1986–1988)

 Ghostbusters – Die Geisterjäger, Kinofilm von Columbia Pictures (1984)
 Ghostbusters II, zweiter Kinofilm von 1989
 This Ain’t Ghostbusters XXX, eine Pornoparodie auf den Kinofilm von 1984 (2011)

 The Real Ghostbusters, Zeichentrickserie (1986–1991), basierend auf den Kinofilmen
 Extreme Ghostbusters, Zeichentrickserie (1997), Fortsetzung von The Real Ghostbusters

 Ghostbusters (2016), Kinofilm von 2016, Neuverfilmung des Originals von 1984
 Ghostbusters: Legacy (2021), Fortsetzung von Ghostbusters II

Siehe auch:
 Ghostbusters (Soundtrack), Soundtrack des ersten Films
 Ghostbusters (Lied), Titellied von Ray Parker Jr.
 Ghostbusters II (Soundtrack), Soundtrack zum 2. Kinofilm
 The Real Ghostbusters (Soundtrack), Soundtrack zur Zeichentrickserie
 Ghostbusters-Spiele, Sammelartikel für Spiele der Franchise seit 1984
 Ghostbusters: The Video Game, Videospiel von 2009